Utahraptor (« voleur de l'Utah ») est un genre éteint de dinosaures à plumes, des théropodes de la famille des Dromaeosauridae du Crétacé inférieur, âgés d'environ  d'années.

Il n'existe qu'une seule espèce connue à ce jour, Utahraptor ostrommaysi, dont les spécimens fossiles ont été découverts dans l'Utah, aux États-Unis. Le nom spécifique ostrommaysi fait référence à deux personnes : John Harold Ostrom, pour ses contributions sur Deinonychus et ses relations avec les oiseaux, et Chris Mays, pour son aide apportée à la découverte d'Utahraptor. Par la suite, plusieurs personnes ont utilisé le mot ostrommaysorum qui correspond à un génitif pluriel en latin. Mais en 2019, l'ICZN (International Commission on Zoological Nomenclature) a reconnu cette utilisation abusive et a demandé de revenir à la dénomination originale.

Description 

Utahraptor est l'un des plus grands droméosauridés connus. Sa taille est estimée à  de long,  de haut à la hanche et sa masse à un peu moins de .

L'holotype dUtahraptor est fragmentaire, constitué de fragments de crâne, d'un tibia, de griffes et de vertèbres caudales. Ces quelques restes fossiles suggèrent un animal de près de deux fois la longueur de Deinonychus, un autre droméosauridé. Comme d'autres droméosauridés, Utahraptor avait de grandes griffes recourbées sur leurs deuxièmes orteils. L'une de ces griffes retrouvées a une longueur de  et atteindrait  une fois restaurée.

Découvertes 
Les premiers spécimens dUtahraptor ont été mis au jour en 1975 par Jim Jensen dans la carrière Dalton Wells dans le centre-est de l'Utah, aux États-Unis, près de la ville de Moab, mais n'ont pas reçu beaucoup d'attention. Après la mise au jour d'une grande griffe de pied par Carl Limoni en , James Kirkland, Robert Gaston, et Donald Burge découvrent d'autres fossiles dUtahraptor en 1991 dans la carrière Robert Gaston  dans le comté de Grand dans l'Utah, dans les membres Yellow Cat et Poison Strip de la formation de Cedar Mountain, qui ont également livré des restes de spécimens du dinosaure thyréophore Gastonia. Une datation radiométrique de ces deux unités lithostratigraphiques de la formation de Cedar Mountain a montré qu'elles se sont déposées il y a environ .

Classification 

Utahraptor a été classé parmi les Dromaeosaurinae, une sous-famille de droméosauridés. Les études le placent comme un proche parent de Dromaeosaurus et du genre de grande taille Achillobator découvert en Mongolie. L'analyse phylogénétique de Phil Senter et ses collègues le considèrent également proche de Yurgovuchia, lors de la description de ce dernier en 2012, conduisant au cladogramme suivant :

Paléobiologie 
Selon les auteurs de sa description, Utahraptor devait avoir un « rôle [écologique] important en tant que carnivore majeur de la faune de la région actuelle des Arches au Crétacé inférieur » et pouvait probablement s'attaquer à des proies plus grosses que lui.

Dans la culture populaire 
Utahraptor est présenté dans le documentaire anglais Sur la terre des dinosaures avec de nombreuses erreurs, comme sa présence en Europe, son corps entièrement couvert d'écailles, ou encore le fait qu'il lui était possible de tourner ses mains vers son ventre.

Utahraptor fait aussi une apparition dans le documentaire Jurassic Fight Club, où il est aux prises avec un Gastonia. Là aussi, il est représenté avec les mains en pronation, presque sans plume sur le corps et avec un crâne trop large.

Utahraptor apparaît également dans le premier épisode de la série Les Portes du temps : Un nouveau monde où il affronte un ptéranodon.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 
 

Dromaeosauridae 
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1993